Khizi bezeichnet

 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Xızı (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Xızı (Rayon)

Siehe auch:
 Kisi